Schwabe bezeichnet:

 Schwabe, einen Angehörigen der Bevölkerungsgruppe der Schwaben
 Schwabe, Ortsteil der Gemeinde Jevenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Schwabe (Familienname), einen deutschen Familiennamen (zu Namensträgern siehe dort)
 Schwabe (Mondkrater), einen Mondkrater
 Schwabe-Zyklus, die Periodizität in der Häufigkeit der Sonnenflecken
 AO Schwabe, russischer Technologiekonzern
 Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, einen Arzneimittelhersteller
 Kurt-Schwabe-Preis, Wissenschaftspreis für Chemie der Sächsischen Akademie der Wissenschaften
 Schwabe Verlag, Schweizer Verlag

Siehe auch:

 Schwab
 Schwabesches Gesetz
 Schwaben (Begriffsklärung)
 Suevus
 Am Schwaben